NNF steht für:

 Nacht- und Notdienstfonds, betrieben vom Deutschen Apothekerverband nach dem Apothekengesetz (ApoG) 
 Namibia Nature Foundation
 Negationsnormalform
 Nebennutzfläche

Abkürzung